Карригахольт (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Клэр (провинция Манстер).

Население — 2768 человек (по переписи 2006 года). При этом, население пригородов (environs) — 8347 человек.

Достопримечательности 
 Замок Карригахольт

Примечания 

Населённые пункты графства Клэр